Dongguan, tidigare romaniserat Tungkun, är en stad på prefekturnivå, i centrala Guangdongprovinsen i södra Kina. Den ligger omkring 69 kilometer öster  om provinshuvudstaden Guangzhou.

Geografi och ekonomi
Dongguan är en viktig industristad belägen på Pärlflodens delta. Staden har ungefär 8,2 miljoner invånare. Ungefär 70% av stadens invånare är av kvinnligt kön, vilket kan härledas ifrån att många kom för att få arbete i de stora fabrikerna. 700 000 personer har även rötter i Taiwan, Macao och Hongkong.

De flesta utlänningar kommer till staden via Hongkongs flygplats. Därifrån kan man ta sig till staden via buss, färja och tåg. I området råder det ett subtropiskt klimat. Humenbron går också rakt över Pärlfloden till staden.

Historia
Orten är känd för att det var i Bocca Tigris vid Humen som Lin Zexu förstörde stora mängder brittiskt opium 1839, vilket ledde till det första opiumkriget. Det var också här som Storbritannien och Kina (Qingdynastin) slöt Fördraget i Bocca Tigris 1843.

Politikern och diplomaten Wang Luming, som var ambassadör i Sverige på 1970-talet, kommer från staden.

Administrativ indelning
Till skillnad från andra städer på prefekturnivå är Dongguan inte indelad orter i enheter på häradsnivå, utan är indelad i ett stort antal stadsdistrikt och köpingar.

Klimat
Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor

Externa länkar

WP:Projekt Kina